Příjmení Sháněl nosí více významných osobností:

 Carlos González Sháněl (* 1973) – chilský publicista českého původu
 Jaroslav Sháněl (1919–1985) – český klavírista a pedagog
 Karel Sháněl (1908–2000) – český zpěvák, interpret lidových písní